Романизация грузинского письма — процесс транслитерации грузинского письма буквами латиницы.

Грузинская национальная система романизации 
Эта система, принятая в феврале 2002 года Государственным департаментом геодезии и картографии Грузии и Институтом лингвистики Национальной академии наук Грузии, устанавливает систему транслитерации грузинских букв латиницей. Эта система уже использовалась с 1998 года в водительских удостоверениях. Данная система также установлена в качестве стандарта BGN/PCGN с 2009 года.

Неофициальная система романизации 
Несмотря на популярность, данная система часто приводит к неоднозначности. Преимущественно используется в социальных сетях, на форумах, в чатах и т. д. Система сформировалась под влиянием распространённой чувствительной к регистру грузинской раскладки клавиатуры, устанавливающей соответствие грузинских букв латинским (для семи из них, T, W, R, S, J, Z, C, нажатие клавиши  выводит другую букву).

Стандарт ISO 
ISO 9984:1996, «Транслитерация грузинских символов латинскими символами» () был пересмотрен и подтверждён в 2010 году. Основные принципы стандарта таковы:
 Отсутствие диграфов, т. е. каждой грузинской букве соответствует ровно одна латинская буква (кроме апострофоподобной «верхней запятой, смещённой от центра» (, ISO 5426), которая соответствует комбинируемой запятой сверху справа (U+0315) в Юникоде, для обозначения придыхательных согласных, в то время как абруптивные согласные никак не помечаются: კ → k, ქ → k̕);
 Дополнительные символы — преимущественно латинские буквы с гачеком (ž, š, č̕, č, ǰ), за исключением G с макроном (ღ → ḡ). Для транслитерации устаревших символов используются также ē, ō и ẖ;
 Отсутствие заглавных букв, во-первых, аналогично грузинскому письму, во-вторых, во избежание путаницы с упомянутыми популярными стихийными транслитерациями, в которых заглавные буквы могут использоваться вместо букв с гачеком (например, использование S для შ вместо š).

Таблица транслитерации

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Веб-инструмент по транслитерации грузинского письма согласно национальной системе и ISO

Грузинское письмо
Романизация